Metilia är ett släkte av bönsyrsor. Metilia ingår i familjen Acanthopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Metilia